Kvader kan syfta på:

 Kvadersten – en fyrkantigt tillhuggen byggnadssten
 Kvader (germanfolk) – en germansk stam tillhörande sveberna
 Kvader – en liten konisk pinne i en kreatursklave